Долгий Антон Сергійович (нар. 1992) — український футболіст, півзахисник клубу «Черкащина».
 Долгий Олег Васильович (нар. 1950) — український науковець і диригент, професор, заслужений працівник культури України.
 Долгий Юхим — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року